Варваренки — село в Бабынинском районе Калужской области. Входит в состав сельского поселения «Село Бабынино».

География 
Село расположено недалеко от районного центра — Бабынино.
Часовой пояс

Население

Примечания 

Населённые пункты Бабынинского района